Саркисова — женская форма армянской фамилии .

 Известные носительницы 
 Саркисова, Инесса Суреновна (род. 1939) — советский, российский архитектор.
 Саркисова, Карина Артемьевна (род. 1983) — российская и австрийская артистка балета.